Амзя́ — топоним в России:

 Амзя — село в городском округе город Нефтекамск Башкортостана.
 Амзя — деревня в Аургазинском районе Башкортостана.
 Амзя — река, приток Буя.
 Амзя — железнодорожная станция Горьковской железной дороги.